Žitná bezeichnet mehrere Orte

 Žitná, Ortsteil von Hracholusky u Prachatic, Okres Prachatice; Tschechien
 Žitná, Wüstung auf dem Gebiet von Březová u Sokolova, Okres Sokolov, Tschechien 
 Žitná, Ortsteil von Žitná-Radiša, Okres Bánovce nad Bebravou, Slowakei 
 
 Žitná-Radiša, Gemeinde in der Slowakei